Jean Rolin kan syfta på bland andra: 

* Jean Rolin (1408–1483), fransk kardinal
 Jean Rolin (född 1949), fransk författare
 Jean Auguste Rolin (1776–1812), fransk general

Se även 
 Jean Rollin (1938–2010), fransk regissör